Steinbrück può riferirsi a:
 Peer Steinbrück – politico tedesco
 Steinbrück, oggi Babki – frazione della città polacca di Gołdap
 Steinbrück, oggi Zidani Most – frazione del comune sloveno di Laško